Vektorpotenciál (matematika)
Vektorpotenciál (fizika)